Saint-Jeannet bezeichnet zwei französische Gemeinden in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur:                                                                      
 Saint-Jeannet (Alpes-de-Haute-Provence)
 Saint-Jeannet (Alpes-Maritimes)